Нежиле приміщення — приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Див. також 
 Допоміжне приміщення

Посилання 
 Нежилі приміщення  // 

Житло